Comanche County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Comanche County (Kansas) – okres státu Kansas
 Comanche County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Comanche County (Texas) – okres státu Texas